Guan Suo és un personatge de ficció del període dels Tres Regnes de la història xinesa. Es diu que era el tercer fill de Guan Yu, i que va servir com a general militar en l'estat de Shu Han. En algunes històries, ell en té una esposa anomenada Bao Sanniang o fins i tot Hua Man.

Poc se sap sobre Guan Suo, ja que moltes contalles d'ell es transmeten en la forma de cultura popular en lloc de com obres textuals. En la novel·la històrica del Romanç dels Tres Regnes de Luo Guanzhong, Guan és descrit com un guerrer capaç, que acaba participant en la Campanya del Sud de Zhuge Liang en contra dels Nanman.

Yang Xiong, un personatge de ficció en la novel·la clàssica Marge d'Aigua de Shi Nai'an, és motejat "Guan Suo Malalt" perquè s'assembla en aparença a Guan, sent tot i així d'una complexió més lleugera i prima.

Vegeu també 
 Llista de persones relacionades amb els Tres Regnes

Referències 
 Luo Guanzhong. Romanç dels Tres Regnes, Capítol 87.

Persones de ficció dels Tres Regnes